Мрконич-Град — город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Мрконич-Град — община в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины
 Мрконич-Град — субрегион в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины